Појам Ореховље се може односити на:

 Ореховље (Крањ), насељено место у општини Крањ, Република Словенија
 Ореховље (Мирен - Костањевица), насељено место у општини Мирен - Костањевица, Република Словенија;